James Playfair kan syfta på bland andra:

 James Playfair (1738–1819), skotsk präst
 James Playfair (1755–1794), skotsk arkitekt
 James Playfair (född 1964), kanadensisk ishockeyspelare